Сен-Сальві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 18 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 185,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сальві на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сальві на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сальві на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сальві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сальві на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна